Ле-Марньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Тулузи, 50 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Ле-Марньє, Кастельно-де-Брассак i Феррієр було об'єднано в новий муніципалітет Фонтріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 29 осіб у працездатному віці (15-64 років) 21 була активна, 8 — неактивні (показник активності 72,4%, у 1999 році було 52,9%). З 21 активної працювало 20 осіб (14 чоловіків та 6 жінок), безробітних було 1 (0 чоловіків та 1 жінка). Серед 8 неактивних 2 особи були учнями чи студентами, 6 — пенсіонерами, 0 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 Ле-Марньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Марньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Тарн